Горка Полонка () — село на Украине, находится в Луцком районе Волынской области.

Код КОАТУУ — 0722881601. Население по переписи 2001 года составляет 2658 человек. Почтовый индекс — 45607. Телефонный код — 332. Занимает площадь 2,177 км².

Адрес местного совета 
45607, Волынская область, Луцкий район, с. Горка Полонка, ул. Горохивська, 63а

См. также 
 Полонка

Ссылки 
 Горка Полонка на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Луцкого района